

Роднички — село, Карагандинська область, Осакаровський район

Роднички — село, Луганська область, Сватівський район